Ghazni (provincie), een Afghaanse provincie
 Ghazni (district), een district in deze provincie
 Ghazni (stad), de hoofdstad van dit district en van de provincie

Zie ook 
 Ghaznaviden
 Mahmud van Ghazni